Gomphus clavatus, també conegut amb el nom de got de vi, és un bolet basidiomicet comestible, de la família Phallales, que habita en boscos mixtos de coníferes (avets i faig). És un bolet difícil de trobar, i catalogat com a espècie amenaçada dins la llista roja, el podem trobar des de l'estiu fins a finals de tardor.

Descripció 
El cos fructífer d'aquest bolet presenta un barret cònic en els exemplars joves i quan envelleix pren forma de copa de vi i enfosqueix, d'aquí el seu nom popular. És un bolet bastant identificable pel seu color lila, pot arribar els 10 centímetres d'alçada, amb un diàmetre d'uns 5 centímetres, L'himeni està constituït per nervadures gruixudes i curtes, que cobreixen pràcticament tota la superfície externa, aquestes nervadures s'acaben sobre el peu. La part exterior és lila, però la seva carn és de color blanc, lleugera i uniforme. L'esporada és daurada.

Possibilitats de confusió 
Es podria confondre amb el bolet Clavaria Truncata ó bossa truncada, és un bolet comestible però amb poc valor culinari.

Referències

Enllaços externs 

 Gomphus Clavatus Fitxa del Got de vi.

Bolets comestibles
Fal·lals